Giuseppe Sculli – ex calciatore italiano
 Luigi Sculli – calciatore italiano